Langer Mann steht für:
Langer Mann mit Schaufel, Skulptur in Brilon
Langer Mann und dickes Weib, Fastnachtsfigur in Rottweil
Siehe auch:
 Langermann